

Patronyme

 Ai Sugiyama (1975-), joueuse de tennis japonaise.
 Hajime Sugiyama (1880-1945), maréchal japonais, ministre de guerre, chef de l'État Major de l'armée japonaise.
 Kazuko Sugiyama (1947-), seiyū (doubleur japonais).
 Keiichi Sugiyama (1965-), réalisateur japonais.
 Kira Sugiyama (1910-1988), photographe japonais.
 Koichi Sugiyama (1971-), footballeur japonais.
 Kōichi Sugiyama (1931-2021), compositeur de musique de dessin animés et de jeux vidéo japonais.
 Naho Sugiyama (1978-), pratiquante de MMA japonaise.
 Ryuichi Sugiyama (1941-), ancien footballeur et entraîneur japonais.
 Shizuka Sugiyama (1987-), pratiquante de MMA japonaise.

Patronyme japonais